Zephyranthes sylvestris. também conhecida como Cebola de calango, é  uma planta bulbosa endêmica do estado do Ceará.

Características

É uma planta com 25 cm de altura e com uma flor de 5 cm de diâmetro, que cresce no clima semi-árido e em temperaturas altas, caracteristicas da caatinga.

Ligações Externas
 Flora do Ceará
 Brazil plants

Amaryllidaceae
Flora do Ceará